Быстрица:

Населённые пункты 
 Белоруссия
 Быстрица — деревня в Кобринском районе Брестской области.
 Быстрица — деревня в Полоцком районе Витебской области.
 Быстрица — деревня в Островецком районе Гродненской области.
 Быстрица — агрогородок в Копыльском районе Минской области.
 Быстрица — деревня в Мстиславском районе Могилёвской области.
 
 Россия
 Быстрица — деревня в Юрьевецком районе Ивановской области.
 Быстрица — село в Оричевском районе Кировской области.
 
 Украина
 Быстрица — село в Мукачевском районе Закарпатской области.
 Быстрица — село в Надворнянском районе Ивано-Франковской области.
 Быстрица — село в Дрогобычском районе Львовской области.
 Быстрица — село в Виньковецком районе Хмельницкой области.
 Быстрица — в 1946—1963 годы название села Подгорье в Богородчанском районе Ивано-Франковской области.
 Быстрица — до 2014 года название села Быстрица-Горская в Дрогобычском районе Львовской области.

Реки 
Белоруссия
 Быстрица (река, Полоцкий район) — река в Полоцком районе.
Россия
 Быстрица (приток Вельгии) — в Новгородской области
 Быстрица (приток Вятки) — в Кировской области
 Быстрица (река, впадает в Череменецкое озеро) — в Ленинградской области
 Быстрица (приток Онды) — в Карелии
Украина
 Быстрица (верхний приток Днестра) — в Львовской области
 Быстрица (нижний приток Днестра) — в Ивано-Франковской области
 Быстрица (приток Трубежа) — река в Черниговской области
Словакия
 Быстрица — речка в Братиславе, также Быстричка или Мала-Выдрица

Вычислительная техника 
 Быстрица — серия советских электромеханических вычислительных машин.

Значение (определение) слова 
 Быстрица — река (живо, бойко, бегло, проворно, поспешно, спешно, скоро, стремительно, торопливо, …)

Примечания

См. также 
 Быстрица-Молдовяна
 Быстрица-Надворнянская
 Быстрица-Солотвинская
 Бистрицкие бабушки

Ссылки 
 Советская вычислительная техника — фотографии.
 Быстрица 2